Кубок Европы по легкоатлетическим многоборьям 2004 года прошёл 3—4 июля на стадионе «Кадриорг» в эстонском Таллине (мужчины) и стадионе имени Фанни Бланкерс-Кун в нидерландском Хенгело (женщины). Одновременно женщины в Таллине и мужчины в Хенгело определяли сильнейших в Первой лиге. В те же сроки в латвийской Риге состоялся турнир во Второй лиге. Участники боролись за командную победу в соревнованиях мужчин и женщин.

Каждая команда была представлена четырьмя спортсменами. Всего на старт вышли 32 мужчины и 32 женщины. Лучшие сборные в командном зачёте определялись по сумме результатов трёх лучших участников. Две худшие команды по итогам соревнований теряли право участвовать в Суперлиге на следующий год.

Результаты

Командное первенство 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Индивидуальное первенство

Первая лига 
Соревнования в Первой лиге состоялись 3—4 июля в нидерландском Хенгело (мужчины) и эстонском Таллине (женщины).

Вторая лига 
Соревнования во Второй лиге состоялись 3—4 июля в Риге, столице Латвии.

Ссылки 
 
 
 

Кубки Европы по легкоатлетическим многоборьям
Июль 2004 года
Спорт в Эстонии в 2004 году
Спорт в Нидерландах в 2004 году
2004 год в лёгкой атлетике
Международные спортивные соревнования в Таллине
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Нидерландах
Чемпионаты Европы в 2004 году
Чемпионаты Европы в Нидерландах
Чемпионаты Европы в Эстонии
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Эстонии